Senza esclusione di colpi – film del 1988 con Jean-Claude Van Damme
Senza esclusione di colpi – film del 1989 con Hulk Hogan